Ophiomitrella är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Addison Emery Verrill 1899. Enligt Catalogue of Life ingår Ophiomitrella i familjen knotterormstjärnor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen fransormstjärnor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Knotterormstjärnor
Ophiomitrella